Lucius Licinius Murena är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Licinius Murena (praetor 147 f.Kr.),  romersk politiker
 Lucius Licinius Murena (praetor 101 f.Kr.),  romersk politiker
 Lucius Licinius Murena (praetor 88 f.Kr.), romersk politiker och fältherre
 Lucius Licinius Murena (konsul 62 f.Kr.), romersk politiker